Tarento o Tarentum (Taranto) puede referirse a:

Anglicismo japonés 
 Tarento (Japón), personajes de los medios de comunicación japoneses.

Geografía 
 Tarento, ciudad del sur de Italia.
 Provincia de Tarento. 
 Golfo de Tarento .
 Tarentum, localidad de Pensilvania, Estados Unidos.

Historia 
 Batalla de Tarento, batalla aeronaval de la Segunda Guerra Mundial en el Golfo de Tarento.

Música 
 Taranto, un palo flamenco.

Religión 
 Tarentum o Terentum, en la topografía de la Antigua Roma, recinto religioso en el Campo de Marte.